Макула, иногда пятно ( — пятно, мн. ч. Maculae) — термин, используемый в планетной номенклатуре для наименования сравнительно небольших тёмных областей на поверхности планет и спутников. Введён в пользование после обнаружения таких объектов на детальных снимках поверхности Европы. В русских названиях это слово, как и другие родовые термины, пишется с маленькой буквы, а в латинских (которые используются и в английском языке) — с большой.

Природа разных макул различная, поскольку этот термин, как и другие термины планетной номенклатуры, описывает только внешний вид объекта и ничего не говорит о его происхождении. Он даже не всегда означает тёмный цвет в видимом диапазоне: макулы Титана выделены по инфракрасному и радарному альбедо.

По состоянию на 2018 год названия с термином Macula или Maculae есть на Марсе, Европе, Титане и Тритоне.

Макулы на разных небесных телах называют по-разному:
 на Марсе — именами соседних деталей альбедо на картах Джованни Скиапарелли или Эжена Антониади;
 на Европе — именами мест, связанных с мифом о Европе;
 на Титане — в честь богов счастья, мира и гармонии из верований разных народов;
 на Тритоне — различными названиями, связанными с водой, кроме греческих и римских.

Список макул 

 Boeotia Macula
 Castalia Macula
 Cyclades Macula
 Thera Macula
 Thrace Macula

 Макула Ганеши
 Макула Омакатля
 Макула Полазника
 Макула Полели
 Макула Эйр
 Макула Элпис

 Akupara Maculae 
 Doro Macula 
 Kikimora Maculae 
 Namazu Macula 
 Rem Maculae 
 Viviane Macula 
 Zin Maculae

См. также 
 Планетная номенклатура
 Планетная геология

Примечания

Ссылки 
 Актуальные списки наименованных макул: на Марсе, на Европе, на Титане, на Тритоне.

Термины для обозначения рельефа космических тел